Бенин принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в шестой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли 4 мужчины и 1 женщина, принимавшие участие в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 5

 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года
1990-е годы в Бенине